Крістофер Фелікс (;  27 травня 1964, Брамалеа, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Життєпис 
Крістофер почав свою кар'єру хокеїста у клубі «Су-Сен-Марі Грейгаундс» (ОХЛ). Три сезони відіграв за олімпійську збірну Канади, а у 1988 році дебютував у складі клубу НХЛ Вашингтон Кепіталс.

У складі «столичних» він відіграв до 1991 року, здебільшого НХЛовський період захисник провів у фарм-клубах «Форт-Вейн Кометс» та «Балтимор Скіпджекс». На початку сезону 1991/92 Фелікс переїхав до австрійського ХК «Інсбрукер», а потім ще два сезони відіграв за «Клагенфурт». Сезон 1995/96 провів у швейцарському Женева-Серветт (Національна ліга B).

Сезон 1996/97 захисник проводить у двох клубах, фінському Ільвесу та німецькому Кауфбойрен. Сезон 1997/98 проводить у іншому німецькому клубі «Адлер Мангейм» та стає чемпіоном Німеччини.

У 1998 році повертається до Північної Америки, де виступає чотири сезони за різні клуби другорядних американських ліг.

Нагороди та досягнення 
1998 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Клагенфурта»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти «Кауфбойрена»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988